Ален II:
 Ален II (ок. 910—952) — граф Нанта, Ванна, Поэра, герцог Бретонский.
 Ален II д’Авогур (до 1235—до 1267) — наследник сеньорий Гоэлё и Авогур, сеньор де Динан.